Peter Harper (1921–2003), pilote de rallyes et de courses sur circuits anglais.
 Peter Harper (1974–), un chanteur américain.